Bruce Bilson – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
 John Bilson – politico e accademico ghanese
 Malcolm Bilson – pianista e musicologo statunitense
 Rachel Bilson – attrice statunitense